Areco puede referirse a:
 Carmen de Areco, ciudad cabecera del partido homónimo de la provincia de Buenos Aires.
 San Antonio de Areco, ciudad cabecera del partido homónimo de la provincia de Buenos Aires.